

Пасинки (Пасинкі) — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Пасинкі — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства